Voici la liste des planètes mineures numérotées de 414001 à 415000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 414001 à 415000

414001-414100

414101-414200

414201-414300

414301-414400

414401-414500

414501-414600

414601-414700

414701-414800

414801-414900

414901-415000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000